Biografies
 Antoni Esteve i Subirana (Manresa, 1902 - Barcelona, 1979), farmacèutic català
 Antoni Esteve Cruella, (Barcelona, 5 de gener de 1958) doctor en farmàcia, fill d'Antoni Esteve i Subirana
 Antoni Esteve i Lecina (Barcelona, 1947 - Barcelona, 2007), futbolista català
 Antoni Esteve i Avilés (Barcelona, 1955) - Periodista català